Стилтон — многозначное понятие. Возможные значения:
 Стилтон — голубой сыр британского происхождения.
 Стилтон — деревня, в честь которой назван сыр Стилтон (но не производящая его).
 Джеронимо Стилтон — герой книг и комиксов, также названный в честь сыра.
 «Джеронимо Стилтон» — сериал, поставленный по комиксам.